zasilacz awaryjny (ang. uninterruptible power supply) – urządzenie lub system, którego funkcją jest nieprzerwane zasilanie innych urządzeń elektronicznych
 United Parcel Service – amerykańska firma zajmująca się przewozem przesyłek i logistyką